Baughman steht für:

 Baughman (Kentucky), ein Ort im Knox County (Kentucky) im US-Bundesstaat Kentucky

Baughman ist der Familienname folgender Personen:

 Deiton Baughman (* 1996), US-amerikanischer Tennisspieler
 Wayne Baughman (1941–2022), US-amerikanischer Ringer